Джошуа Кипруи Чептегеи (; род. 12 сентября 1996 года, Капсевуи, Капчорва, Восточная область, Уганда) — угандийский легкоатлет, выступающий в беге на длинные дистанции, олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 5000 метров, чемпион мира 2019 года на дистанции 10 000 метров. Рекордсмен мира на дистанциях 5000 метров и 10 000 метров, а также на дистанциях 5 км и 15 км на шоссе.

Спортивная биография 
Родился в округе Капчорва Восточной области Уганды на границе с Кенией, в том же округе родился олимпийский чемпион и чемпион мира в марафоне Стивен Кипротич.

В начальной школе Джошуа играл в футбол и занимался прыжками в длину и тройным прыжком, позднее переключился на бег на длинные дистанции. Изучал литературу и языки в Кампале. Является служащим угандийской полиции.

20 июля 2013 года в возрасте 16 лет на чемпионате Уганды занял 4-е место в беге на 3000 метров с препятствиями, показав время 8.43.21.

16 марта 2014 года выступил на чемпионате Африки по кроссу, где занял 7-е место в забеге юниоров на 8 километров. 22 марта стал победителем Всемирной Универсиады по бегу по пересечённой местности, которая проходила в Энтеббе. 18 мая занял 2-е место на 10-километровом пробеге World 10K Bangalore.

1 июня 2014 года выиграл национальный чемпионат в беге на 5000 метров, показав время 12.51,19. 14 июня стал победителем соревнований Golden Spike в Лейдене на дистанции 10 000 метров — 27.56,26.

22 июля 2014 года стал победителем чемпионата мира среди юниоров в американском Юджине на дистанции 10 000 метров с результатом 28:32,86. На дистанции 5000 метров стал четвёртым с личным рекордом 13:32,84.

В марте 2015 года в Аддис-Абебе выиграл юниорский чемпионат Африки по лёгкой атлетике на дистанции 10 000 метров с рекордом турнира 29:58,70.

На дебютном в карьере чемпионате мира 2015 года в Пекине занял девятое место на дистанции 10 000 метров с результатом 27:48,89.

На Олимпийских играх 2016 года занял 8-е место на дистанции 5000 метров (13:09,17) и 6-е место на дистанции 10 000 метров (27:10,06, личный рекорд).

4 августа 2017 года на чемпионате мира в Лондоне в возрасте 20 лет завоевал серебро на дистанции 10 000 метров с результатом 26:49,94, уступив только Мо Фара. Чептегеи стал первым в истории угандийцем, который выиграл медаль чемпионата мира на дистанции 10 000 метров. Медаль Чептегеи стала единственной для Уганды на чемпионате мира 2017 года.

В апреле 2018 года на Играх Содружества в австралийском Голд-Косте выиграл золото на дистанциях 5000 м и 10 000 м.

18 ноября 2018 года на традиционном ежегодном забеге Zevenheuvelenloop в Неймегене установил мировой рекорд на дистанции 15 км на шоссе — 41:05. Для Чептегеи эта победа стала четвёртой подряд на забеге Zevenheuvelenloop (2015—2018), ранее никому не удавалось выиграть этот забег более трёх раз.

В марте 2019 года в датском Орхусе выиграл два золота на чемпионате мира по кроссу — в забеге мужчин на 10,24 км и в зачёте мужских команд.

6 октября 2019 года выиграл золото на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира в Дохе с личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире (26:48,36), опередив на финише Йомифа Кеджелчу из Эфиопии на 0,98 сек. Чептегеи стал четвёртым в истории чемпионом мира по лёгкой атлетике из Уганды после Доркус Индзикуру (2005, 3000 м с/п), Стивена Кипротича (2013, марафон) и Халимы Накаайи (2019, 800 м).

1 декабря 2019 года в Валенсии Джошуа установил мировой рекорд в беге на 10 км по шоссе (26:38), предыдущее достижение было установлено в 2010 году (26:44). 12 января 2020 года рекорд у Чептегеи отобрал 20-летний кениец Ронекс Кипруто (26:24). 16 февраля 2020 года в Монако Чептегеи установил мировой рекорд на 5 км на шоссе (12:51), предыдущий рекорд (13:00) был установлен в 2000 году.

14 августа 2020 года на соревнованиях Herculis в Монако установил мировой рекорд в беге на 5000 метров, показав время 12:35,36, превзойдя на 1,99 сек достижение Кененисы Бекеле, которое держалось более 16 лет. Пейсмейкерами Чептегеи были , Рой Хорнвег, . Кенениса Бекеле поздравил угандийца с новым рекордом.

7 октября 2020 года Чептегеи установил в Валенсии мировой рекорд на дистанции 10 000 м — 26:11.00, улучшив рекорд Кененисы Бекеле 2005 года более чем на 6 секунд.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио (проходили летом 2021 года) занял второе место на дистанции 10 000 метров (27:43.63), сенсационно уступив 21-летнему Селемону Бареге. Спустя неделю Чептегеи выиграл олимпийское золото на дистанции 5000 метров с результатом 12:58.15, опередив канадца сомалийского происхождения Мохамеда Ахмеда.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Уганды
Бегуны по пересечённой местности Уганды
Олимпийские чемпионы от Уганды
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике